Sezon 2008/09 2. Fußball-Bundesligi - 35. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2008/09 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 SC Freiburg i 1. FSV Mainz 05 awansowały do Bundesligi 2009/10.
 1. FC Nürnberg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 2009/10.
 VfL Osnabrück przegrał swoje mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2009/10.
 SV Wehen Wiesbaden i FC Ingolstadt 04 spadły do 3. Ligi 2009/10. 
 * TuS Koblenz rozpoczął sezon z 3. punktami ujemnymi (został ukarany przez DFB za wykroczenia licencyjne sezonu 2007/08).

Baraż o awans do Bundesligi 

 Energie Cottbus przegrało mecze barażowe i spadło do 2. Fußball-Bundesligi 2009/10.
 1. FC Nürnberg wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 2009/10.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2009/10.
 SC Paderborn 07 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2009/10.

Zobacz też 
 Bundesliga 2008/09
 3. Liga 2008/09
 Regionalliga 2008/09
 Oberliga 2008/09

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Niemczech
2009 w Niemczech